Aitachanow ist der Familienname folgender Personen:

 Jerlan Aitachanow (* 1971), kasachischer Politiker
 Quanysch Aitachanow (* 1947), kasachischer Politiker